Сражение у Фемарна — морские сражения:

 Сражение у Фемарна (1644) — между датским и объединенным шведско-голландским флотом
 Сражение у Фемарна (1715) — между шведским и датским флотами